El término Altdorf puede referirse a:

Baden-Wurtemberg:
Altdorf (bei Böblingen), municipio en el Distrito de Böblingen.
Altdorf (bei Nürtingen), municipio en el Distrito de  Esslingen. 
Baviera:
Altdorf bei Nürnberg, municipio en el Distrito de Nürnberger Land. 
Altdorf (Niederbayern), municipio en el Distrito de  Landshut.

Renania-Palatinado:
Altdorf (Pfalz), municipio en el Distrito de  Südliche Weinstraße.

Altdorf, comuna suiza, capital del cantón de Uri.
Altdorf, antigua comuna del cantón de Schaffhausen (comuna de Thayngen).
Altdorf, nombre alemán de la comuna de Bassecourt en el cantón de Jura.

Otros países 
Stara Wieś, municipio antiguamente llamado Altdorf en el Distrito Pleß, Polonia.
Spišská Stará Ves, ciudad en el Distrito de Kežmarok, Eslovaquia.

Otros usos 
Universidad de Altdorf, antigua universidad (de 1575 a 1809).